Алекса́ндр Мурашо́в:
 Мурашов, Александр Александрович (1928—1957) — советский футболист
 Мурашов, Александр Васильевич (1916 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Мурашов, Александр Юрьевич (род. 1956) — советский хоккеист.